La saison 1920-1921 du Championnat d'Autriche de football était la  du championnat de première division en Autriche. Les treize meilleurs clubs du pays se retrouvent au sein d'une poule unique, la 1.Klasse, où ils s'affrontent deux fois, à domicile et à l'extérieur. À l'issue du championnat, le dernier du classement est relégué et remplacé par le meilleur club de 2.Klasse A, la deuxième division autrichienne.

C'est le SK Rapid Vienne, double tenant du titre, qui remporte à nouveau le championnat, en terminant en tête du classement final, avec 6 points d'avance sur le SV Amateure et 14 points d'avance sur le SC Rudolfshügel. C'est le  de champion d'Autriche de l'histoire du Rapid, en 10 saisons.

Les 13 clubs participants

Compétition

Classement 
Le barème utilisé pour établir le classement est le suivant :
 Victoire : 2 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs 
 

Source : bundesliga.at

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat d'Autriche de football

Liens externes 
  Page sur RSSSF

Championnat d'Autriche de football
Autriche
Autriche
1920 en Autriche
1921 en Autriche